METAL GALAXY (Ме́тал гэ́лэкси) — третий студийный альбом группы Babymetal. Мировой релиз состоялся 11 октября 2019 года.

«Metal Galaxy» получил в целом положительные отзывы музыкальных критиков и сумел занять третье место в недельном чарте Oricon с продажами 73096 экземпляров за первую неделю. В Соединённых Штатах альбом дебютировал на тринадцатой строчке  Billboard  200, став самым популярным альбомом на японском языке в истории этого чарта. Четыре песни из альбома были выпущены в виде цифровых синглов: «Distortion», «Starlight», «Pa Pa Ya!!» и «Elevator Girl». По состоянию на октябрь 2020 года в Японии было продано свыше 100000 копий альбома.

Анонс и релиз 
1 апреля 2019 года, через три года после мирового релиза второго альбома группы «Metal Resistance», Babymetal анонсировала третий альбом, релиз которого был намечен на 2019 год, а также серию хедлайнерских шоу в Японии, Babymetal Awakens: The Sun Also Rising и Babymetal Awakens: Beyond The Moon — Legend М. Позже выяснилось, что название нового Альбома — «Metal Galaxy», и это первый альбом группы, в котором отсутствует оригинальный участник Yuimetal, которая покинула группу в октябре 2018 года.

Metal Galaxy был выпущен в нескольких изданиях в зависимости от региона. В Японии альбом был выпущен в виде двухдисковых изданий с 16 треками, стандартным изданием на компакт-дисках и в формате LP, ограниченным тиражом на CD и DVD с музыкальными видеоклипами, а также ограниченными изданиями «Sun» и «Moon», и ограниченное издание «The One» с DVD, доступное исключительно членам официального фан-клуба «The One». На международном уровне альбом был выпущен в виде стандартного однодискового издания с 14 треками, издания с двумя пластинками на чёрном или прозрачном виниле.

9 августа 2019 года группа выпустила обложки японских изданий «Sun» и «Moon», а также трек-листы для всех изданий «Metal Galaxy». В тот же день стали доступны предварительные заказы на альбом в физическом и цифровом вариантах.

Продвижение 

1 апреля 2019 года Babymetal анонсировала серию хедлайнерских шоу Babymetal Awakens: The Sun Also Rising и Babymetal Awakens: Beyond The Moon — Legend М. Первое шоу, Babymetal Awakens, проходил на Yokohama Arena, с другим танцором вместо Yuimetal. Сразу после второго выступления группа отправилась в Соединённое Королевство, чтобы выступить на «Glastonbury Festival 2019» 30 июня 2019 года. Ряд танцоров, официально именуемые Мстительницы, в настоящее время исполняют роль Yuimetal в первоначальном формировании трио. Эпизод «Metal Resistance Episode VIII», представляет собой эпоху Babymetal, в которой говорится, что Мстительницы были призваны «Богом Лисиц» ().

Даты проведения тура пока ещё неназванного Metal Galaxy World Tour были впервые объявлены 10 мая 2019 года, с датами в период с 4 сентября 2019 года по 1 марта 2020 года, а этапы тура в хронологическом порядке установлены в США, Японии и Европе. Выступление группы на форуме под Лос-Анджелесом 11 октября 2019 года совпало с датой мирового релиза «Metal Galaxy».

28 июня 2019 года, после выхода сингла «Pa Pa Ya!!» и последующих выступлений группы на Yokohama Arena 28 и 29 июня, Babymetal объявили название — «Metal Galaxy» и анонсировали мировое турне Metal Galaxy, а также даты европейского и японского турне в дополнение к ранее объявленному американскому этапу. Мировой тур Metal Galaxy World Tour начался в США 4 сентября 2019 года, и завершился в Москве 1 марта 2020 г. Из-за вспышки коронавирусной инфекции азиатская часть тура была вначале перенесена, а потом и вовсе отменена.

Отзывы критиков 

«Metal Galaxy» получил в целом положительные отзывы музыкальных критиков, большинство из которых хвалили инструменты и разнообразие музыки. На Metacritic альбом получил средний балл 69, что указывает на "в целом положительные отзывы ", на основе десяти обзоров.

Эндрю Тренделл из «NME» назвал альбом «безумной поездкой, которая благодаря своей чистой энергии каким-то образом заразительна», в то время как «Classic Rock» назвал альбом «удивительно шизофреничным и бесстыдным популистом». В обзоре от «Kerrang!» было отмечено, что «все шипит, взрывается и взрывается неоновым восторгом» с уникальным, но знакомым звуком. Дин Ван Нгуен из «The Guardian» назвал альбом опусом жанра kawaii-metal и прокомментировал, что «Поп-вокал и традиционный металлический визг создают битву добра и зла, которая напоминает дуэль c кайдзю». Джейсон Петтигрю из «Alternative Press» назвал «Metal Galaxy» «поражающим своей ужасающей странностью», назвав «In The Name Of» «лучшим металическим джемом, который вы когда-либо слышали». Писатель bp AllMusic Джеймс Кристофер Монгер отметил, что альбом «изменяет рецепт ровно настолько, чтобы чувствовать себя свежо, сохраняя при этом тщательное внимание к деталям и децибелам», и что вступительный трек «Future Metal» представляет «идею путешествия по миру» на протяжении всего альбома.

Сэм Уокер-Смарт из «Clash Music» отметил, что, хотя альбом вряд ли привлечёт слушателей, которые не знакомы с группой, но «местами он до смешного забавен, и понятно, что у музыкантов есть понимание жанра». Майкл Пементель из «Consequence of Sound» назвал пластинку «самой тяжёлой и самой волнующей работой группы на сегодняшний день», несмотря на то, что некоторые песни не были супер-металлическими, и заявил, что "гипер-инструментарий, исследующий различные музыкальные стили по всему миру «делают группу броской». Сара Шодипе из «The Line of Best Fit» похвалила вступительный трек «Future Metal» за «грандиозные, возвышающие моменты», но раскритиковала «Oh! Majinai» за то, что он «не настолько органичен, как мог бы быть».

Участники 
Взято из примечаний к обложке альбома «Metal Galaxy».

 Судзука Накамото — основной вокал
 Моа Кикути — бэк-вокал

Дополнительные музыканты
 Так Мацумото — гитарист в «Da Da Dance»
 Йоаким Броден — вокалист в «Oh! Majinai»
 Тим Хенсон и Скотт ЛеПейдж — гитаристы в «Brand New Day»
 Алисса Уайт-Глаз — вокалист в «Distortion»
 F. Hero — вокалист в «Pa Pa Ya!!»

Список композиций

Сертификация

Чарты

Недельные чарты

Месячные чарты

Годовые чарты

Примечания

Источники 

Альбомы Toy’s Factory
Альбомы earMUSIC
Альбомы Babymetal